

Patronyme

 Étienne-Paschal Taché (1795-1865), médecin et politicien québécois ;
 Joseph-Charles Taché (1820-1894), écrivain, homme politique, journaliste et médecin québécois ;
 Alexandre-Antonin Taché (1823-1894), ecclésiastique québécois ;
 Eugène-Étienne Taché (1836-1912), arpenteur-géomètre et un architecte québécois ;
 Aurélien Taché (1984-), homme politique français.

Toponyme

 Taché, municipalité rurale du Manitoba.
 Taché, canton canadien au Québec.